20 Years of Jethro Tull: Highlights — збірка англійської групи Jethro Tull, який був випущений 11 жовтня 1988 року.

Композиції

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Гленн Корнік — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 20 Years of Jethro Tull: Highlights  allmusic
 20 Years of Jethro Tull: Highlights last.fm

Альбоми Jethro Tull
Жовтень 1988